Il singolare del Stockholm Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma Michael Stich lo ha battuto in finale 4–6, 7–6(6), 7–6(3), 6–2.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1993
ATP Tour 1993